Hippler ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Hippler (* 1947), römisch-katholischer Geistlicher
 Bruno Hippler (1894–1942), deutscher Offizier
 Elke Eder-Hippler (* 1958), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Erich Hippler (1892–1969), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat
 Franz Hippler (1895–1945), KPD-Mitglied, Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Fritz Hippler (1909–2002), nationalsozialistischer deutscher Filmpolitiker
 Horst Hippler (* 1946), deutscher Physikochemiker und Präsident der Hochschulrektorenkonferenz
 Jochen Hippler (* 1955), deutscher Politikwissenschaftler
 Rainer Hippler (* 1948), deutscher Physiker, Universitäts-Professor (Greifswald)
 Stefan Hippler (Physiker) (* 1959), deutscher Physiker und Astronom
 Stefan Hippler (* 1960), deutscher römisch-katholischer Geistlicher und Aids-Aktivist
 Tobias Hippler (* 1999), deutscher Tischtennisspieler
 Werner Hippler (* 1970), deutscher American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Hipler
 Hipper
 Hibbler
 Hibler